The Rat – film del 1914 prodotto da E.D. Horkheimer e H.M. Horkheimer
 The Rat – film del 1925 diretto da Graham Cutts
 Via della taverna 23 (The Rat) – film del 1937 diretto da Jack Raymond